Benetton puede referirse a:

 Benetton Group, un mayorista de ropa italiano.
 Benetton Formula, un constructor de Fórmula 1, propiedad de Benetton Group.
 Benetton Rugby Treviso, un club de rugby unión italiano.
 Pallacanestro Treviso, un club de baloncesto que a menudo se refiere como Benetton Basket.